Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale  Fritz Buehning e Bruce Nichols 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Anand Amritraj /  Fred McNair (quarti di finale)

 Colin Dibley /  Chris Kachel (semifinali)
 John James /  Bernard Mitton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1979